Slalom – termine usato in diverse discipline sportive
 Slalom – film diretto da Luciano Salce (1965)
 Slalom – film diretto da Charlène Favier (2020)
 Slalom – videogioco sviluppato da Rare
 Doppio Slalom – gioco a quiz per ragazzi da 14 a 18 anni, andato in onda su Canale 5 dal 1985 al 1990